Рео́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 430 км на південний захід від Парижа, 135 км на південний захід від Пуатьє, 100 км на південний схід від Ла-Рошель.

Історія 

1 січня 2016 року Рео, Муен i Сен-Морис-де-Таверноль було об'єднано в новий муніципалітет Рео-сюр-Трефль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 474,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Рео на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рео на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта